Monticola bensoni é uma espécie de ave da família Muscicapidae.

É endémica de Madagáscar.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais e matagal árido tropical ou subtropical.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Monticola
Aves de Madagáscar
Aves descritas em 1971